Boda
Boda-boda

Desambiguação